Фаворит може да се отнася за:

 Фаворит - при абсолютните монархии: издигане на дадено лице вследствие на личното благоволение на монарха към него.
 Фаворит (група) – българска група